En Pologne, Michałówek peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź
 Michałówek, village du powiat de Łowicz,
 Michałówek, village du powiat de Zgierz.

dans la voïvodie de Mazovie
 Michałówek, village du powiat d'Otwock,
 Michałówek, village du powiat de Płońsk, 
 Michałówek, village du powiat de Varsovie-ouest.

dans la voïvodie d'Opole
 Michałówek, village.